Le nom de Schimper est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andreas Franz Wilhelm Schimper (1856-1901), botaniste français.
 Georg Wilhelm Schimper (1804-1878), botaniste allemand.
 Karl Friedrich Schimper (1803-1867), biologiste allemand.
 Guillaume Philippe Schimper ou (Wilhelm Philipp) (1808-1880), géologue et paléontologue français.

Homonymie de patronyme